Az 1978-as magyar férfi másodosztályú vízilabda-bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

OB II/A Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Bp. Honvéd játékosai: Takó; Vindisch; Mészáros, Kádas; dr. Fonó; Varga, Horváth; Terner; Szabó; Dávid; Magyari; Golovics; Vajda; Balogh T.; Balogh S.;  Rabb; Hartmann; Edző: Markovits Kálmán

OB II/B 
Bajnokság végeredménye: 1.Vasas HTG; 2.Kecskeméti SC; 3.Külker SC; 4.Pécsi MSC; 5.Debreceni Dózsa; 6.Vízügy SC; 7.Siketek SC; 8.Békéscsaba; 9.Kaposvári Rákóczi

Források 
A magyar sport évkönyve 1978
Népsport 1978.07.21. 176. szám

1978
Magyarferfivizilabdabajnoksag